Möss och människor kan syfta på:

 Möss och människor – (originaltitel: Of Mice and Men) är en roman från 1937, av John Steinbeck
 Möss och människor (1939) – baserad på romanen av John Steinbeck
 Möss och människor (1981) – en TV-film från 1981
 Möss och människor (1992) – den tredje filmatiseringen av John Steinbecks roman
 Of Mice & Men (musikgrupp) – ett metalcoreband från Kalifornien, USA
 Of Mice & Men (musikalbum) – det självbetitlade debutalbumet av bandet